Уамальес () — одна из 11 провинций перуанского региона Уануко. На севере ограничивается провинцией Уакайбамба; на востоке с провинцией Леонсио Прадо; на юге с провинцией Дос-де-Майо; и западом с провинцией Хуари департамента Анкаш. Население провинции составляет 68 тысяч человек, а столицей является город Ллата.

География 
Провинция имеет расширение 3 144,50 квадратных километров. Его рельеф очень бурный и обычно гористый, потому что территория провинции расположена в ее западной и андской части у восточного фланга Кордильера-Бланка и западного фланга Центральной Кордильеры. Эти фланги разделены рекой Мараньон, которая делит территорию провинции на две части, в форме глубокого и широкого ущелья, которое размыло Андское плато на глубине нескольких сотен метров. Эти фланги в свою очередь прорезаны оврагами, перпендикулярными каньону Мараньон.

Восточная часть расположена на восточном фланге Центральной Кордильеры и соответствует району Амазонки в провинции, орошаемой рекой Монзон.

Гидрография 
В его Андском районе главной гидрографической осью является река Мараньон, которая пересекает западную часть провинции Уамалиес в направлении юг-север. Эта великая река принимает многочисленные притоки, которые протекают через перпендикулярные ущелья, расположенные на обоих берегах.

Из-за области джунглей главной рекой является Монзон, приток реки Хуаллага, которая зарождается на восточном склоне Центрального хребта и спускается на юго-восток к КП. Чудеса продолжаются на восток, до границы с провинцией Леонсио Прадо.

Административное деление 
Он разделен на одиннадцать районов, которые расположены на обоих берегах реки Мараньон.

Первые пять округов расположены на западном берегу реки Мараньон, пять предпоследних — на восточном берегу упомянутой реки, а последний район, который является джунглями, расположен на обоих берегах реки Монзон.

Примечания 

Провинции региона Уануко